Carl Friedrich Trier ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Trier (Politiker) (1690–1763), deutscher Politiker, Bürgermeister von Leipzig
 Carl Friedrich Trier (Jurist) (1726–1794), deutscher Jurist